Roncal (baskisch Ronkari oder Erronkari) ist der Name:

 des Roncal-Tals, Pyrenäen in Navarra,
 des Ortes: Roncal (Navarra) (Hauptort des Tals),
 des Roncal-Käses aus dem Roncal-Tal.